Aldea San Antonio puede referirse a:

 Aldea San Antonio, localidad del departamento Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, Argentina;
 Aldea San Antonio, localidad del departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina.